En Pologne, Parczew  peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Parczew, un village.

de la voïvodie de Lublin
 Parczew est une ville 
 Parczew est une gmina urbaine-rurale dont la ville de même nom est le siège,
 Parczew est un powiat.